Abu-l-Fadl Muhàmmad ibn Ubayd-Al·lah al-Balamí visir samànida (s. IX-X) 
 Abu-Alí Muhàmmad ibn Muhàmmad al-Balamí, visir dels samànides fill d'Abu l-Fadl